Ел Качорон има више значења:

 Ел Качорон, Ла Есмералда (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Качорон, Нуево Росарито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику